ETB est un sigle, qui signifie :
 Euskal Telebista, les chaînes de télévision publiques basques du groupe EiTB - Euskal Irrati Telebista ;
 Eurodistrict trinational de Bâle, ex-Agglomération trinationale de Bâle ;
 Escuela de Turismo de Baleares (en français, École de tourisme des Îles Baléares), en Espagne ;
  (en français, fin de la transmission du bloc), un caractère ASCII qui a la valeur 0x17 en hexadécimal, soit 23 en décimal.
 , un réseau de communication utilisé dans les trains.
ETB est un code qui peut signifier :
 birr, la monnaie de la Éthiopie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code